Monze se poate referi la:

Nume de localități 
 Monze, comună în Franța
 Monze, oraș în Zambia